Not of This Earth ("non di questa terra" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Il vampiro del pianeta rosso (Not of This Earth) – film del 1957 diretto da Roger Corman
 Not of This Earth  – film del 1988 diretto da Jim Wynorski
 Killer dallo spazio (Not of This Earth) – film del 1995 diretto da Terence H. Winkless

Musica 
 Not of This Earth  – album di Joe Satriani del 1986
 Not of This Earth  – album dei The Damned del 1995
 Not of This Earth  – traccia dell'album The Stench of Redemption dei Deicide del 2006